Rasenack ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Rasenack (* 1945), deutsche Schauspielerin
 Otto Rasenack (1899–1976), deutscher Tierarzt und Schlachthofexperte